Preusmjeri Nacrt:Fatih Portakal